Ortschronik  steht für:
 eine fortlaufende Zeittafel mit Ereignissen der Ortsgeschichte
 ein Heimatbuch zur Geschichte eines Ortes

Siehe auch:
 Heimatforschung
 Kirchenbuch